Tan Jing (1982) kínai softballjátékos, olimpikon
 Tan Jing (1987) kínai vízilabdázónő, olimpikon